Gură se poate referi la:

 Gură- deschiderea anterioară, externă, a cavității bucale, la oameni și animale.
 Gură - "poartă", "intrare", gură de canal, gura unei peșteri* Gura leului - (Antirrhinum), gen de plante din familia Scrophulariaceae. 

Localități din România cu nume compuse

Altele 
 Gurani, sat în județul Bihor
 Gureni, sat în județul Gorj
 Guranda, sat în județul Botoșani
 Gurahonț, Arad, reședința comunei cu același nume
 Gurasada, Hunedoara, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Gură (DEX)

Toponime românești